Константинеску Герасим (1902—1979) — румунський вчений в області виноградарства. Доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Джордже Константинеску (1881—1965) — румунський вчений, інженер і винахідник.
 Еміль Константінеску (* 1939) — румунський політик, президент Румунії в 1996—2000 роках.
 Марія Константинеску (* 1956) — румунська гребчиня бронзова призерка Олімпійських ігор-1956.
 Пауль Константинеску (1909—1963) — румунський композитор.
 Константин Константинеску-Клапс (1884—1961) — румунський військовий діяч, корпусний генерал.
Румунські прізвища